Aleksej Evseev – calciatore russo
 Evgen Evseev – calciatore ucraino
 Nikolaj Evseev – ex nuotatore sovietico
 Vadim Evseev – allenatore di calcio ed ex calciatore russo